IreneB es una cantante de R&B y soul, nacida en Barcelona, España. Grabó su primera maqueta Mi Realidad a finales del 2005 bajo la producción de Soulfeenix . Poco después del lanzamiento de dicha maqueta sus canciones fueron incluidas en podcast de todo el mundo, incluyendo países como Japón, Francia, Italia o Estados Unidos.

El éxito de Mi Realidad no pasó desapercibido por Frankie Biggz  - productor norteamericano conocido por su trabajo haciendo remixes para artistas como 50 Cent, Kanye West o Christina Aguilera - , que se interesó por IreneB y le ofreció un contrato de producción.

Tras trabajar en algunos temas junto a Frankie Biggz  y llamar la atención de productores como Rodolfo Castillo (Ricky Martin, Paulina Rubio, Chayanne...) o Trey Mills  IreneB viajaba a Orlando, Florida para firmar su primer contrato discográfico con Rama Music

IreneB sacó a la venta su primer álbum, Metamorphosis, que la convirtió en la primera española en sacar a la venta internacionalmente un álbum de R&B en inglés.

Gracias a este lanzamiento IreneB tuvo la oportunidad de aparecer en cuatro temas del último disco de Jeff Lorber Fusion, Now Is The Time, que debutó en el #8 de la lista de ventas Billboard Jazz Albums.

Biografía

Infancia y Comienzos 

Irene Bauzá (IreneB) nació el 4 de junio de 1981 en Barcelona, España. Hija única de Mª José y Juan, ambos psicoanalistas.

Desde su infancia Irene muestra un gran interés por la música. A los 6 años comienza a acudir a clases de piano y solfeo. Durante años pasaba horas escuchando discos junto a sus primos, grandes fanes de la música R&B y soul. Así pues Irene se crio escuchando las voces de Mariah Carey, Boyz II Men, Michael Jackson o Babyface, entre otros.

A los 14 años decide empezar a tomar clases de técnica vocal, para ello acude a clases particulares con el pianista Juan de la Torre, junto con el cual aprendería sobre vocalización e interpretación.

Al alcanzar los 18 años Irene ya está completamente convencida de lo que quiere hacer en su vida: Cantar. Para ello cursa el programa de estudios de l’Aula de Música y Jazz (escuela asociada con la prestigiosa escuela de música Berklee College Of Music), paralelamente con estudios de multimedia.

Solo un año tarda en dejar sus estudios paralelos para dedicarse en pleno a los musicales, que compagina con actuaciones en salas emblemáticas de Barcelona como Razzmatazz, Sala Bikini o Jazz Room y sesiones de estudio como vocalista.

En la escena Hip Hop/R&B de España 

A mediados del 2004, Irene empieza a relacionarse con artistas del panorama del Hip Hop y el R&B nacional, junto con los cuales realiza colaboraciones y actuaciones en directo.

Entre las colaboraciones destacan el tema Solo como somos todos junto con el grupo Bandalona - editado en su maqueta En El Punto de Rima (2006) y Buscando Mi Lugar con Kiko G sin a.k.a. - editado en su álbum Sublime (Subway Records, 2006)

En una de sus actuaciones en directo Irene conoce a Soulfeenix (productor musical) y a Yamei (letrista y cantante), junto los que decide trabajar para lo que sería su primera maqueta, Mi Realidad.

Primera Maqueta – Mi Realidad 

El proyecto de realizar su primera maqueta surge en un viaje que Irene realizó a Alicante, donde residen Soulfeenix – productor y miembro del grupo Funkopolitan – y Yamei - cantante y letrista- . Allí los tres deciden unir sus fuerzas para crear Mi Realidad.

Grabada en agosto del 2005 y lanzada a principios del 2006 a través de las webs de descarga gratuitas, Mi Realidad se convirtió rápidamente en un éxito. Los temas de la maqueta fueron incluidos en varios recopilatorios, además de aparecer en podcast de países de todo el mundo tales como Japón, Inglaterra, Francia, Italia o Estados Unidos.

Cruzando el ‘charco’ 

Gracias al conocido portal MySpace la popularidad de IreneB - por entonces conocida tan solo bajo el nombre Irene - fue aumentando hasta convertirse en la cantante de R&B española más escuchada del portal durante un largo periodo.

Fue así como empezó a recibir ofertas musicales del extranjero de mánager, productores, DJs o artistas, que querían colaborar con Irene de alguna u otra forma.

Entre ellos se encontraba Frankie Biggz – productor norteamericano conocido por sus trabajos haciendo remixes para Christina Aguilera, Kanye West o 50 Cent – que tras contactar a la cantante le ofreció inmediatamente un contrato de producción por dos temas.

Para ello la cantante se desplazó a Canadá, donde grabó dos temas bajo la batuta de Frankie Biggz, que tras la grata sorpresa de trabajar con Irene en el estudio le ofreció ser productor tanto ejecutivo como musical de su primer álbum.

IreneB - La Metamorfosis 

Hasta ese momento Irene Bauzá era conocida en la escena musical como Irene, manteniendo la simplicidad de lo que había sido su poco conocida carrera en España.

Observando la serie de sucesos que rápidamente estaban pasando en su vida y teniendo que pensar en un nuevo nombre tanto artístico como para su primer álbum, Irene Bauzá y Frankie Biggz deciden cambiar a IreneB (pronunciado en inglés “Airinbí”), utilizando la primera letra su apellido (Bauzá) y creando una pronunciación semejante al estilo que predomina en su música, el R&B .

Con respecto a su primer álbum, IreneB estaba viviendo una serie de cambios muy importantes en su vida, tanto personal como artísticamente. Se encontraba viajando continuamente a Estados Unidos, trabajando en su imagen, conociendo a gente de la industria musical, etc., así pues decidió que seria una gran idea llamar su primer disco Metamorphosis (metamorfosis en inglés).

Metamorphosis 

IreneB publicó su primer álbum de estudio, Metamorphosis, el 3 de febrero de 2009, acompañado por un tour en Reino Unido, España, Estados Unidos y Alemania.

El álbum se compone de temas producidos por Frankie Biggz, Trey Mills y Dagga Layne entre otros.

Forgive Me Now (primer single) 

El 1 de julio de 2008 Rama Music decidió publicar el tema Forgive Me Now en el Myspace Oficial de IreneB, y distribuirlo por radios y podcasts de todo el mundo para ver la aceptación.

En menos de un mes, el tema había sido añadido a más de 50 estaciones de radio (tanto terrestres como por internet) alrededor del mundo (incluyendo lugares como Japón, Reino Unido o Sudamérica, entre otros).

Dada la aceptación del tema, la discográfica decidió publicar el tema en la tienda digital iTunes Music Store como primer single.

Segundo álbum 

IreneB se encuentra grabando su segundo disco entre su ciudad natal Barcelona y Orlando (EUA), donde reside actualmente.

Discografía

Maquetas 
 Mi Realidad - 2006

Álbumes 
 Metamorphosis - Rama Music, 2009
 Welcome Back - Rama Music, 2012

Singles 
 Forgive Me Now - Rama Music, 2008
 Are You The One For Me? - Rama Music, 2009
 Dedicated - Rama Music, 2009
 V.I.P. (feat. Nate Walka) - Rama Music, 2012
 Oh Baby - Rama Music, 2012
 Can't Wait To See You (On Christmas Day) - Rama Music, 2012

Colaboraciones 

 Jeff Lorber Fusion - Now Is The Time - Heads Up, 2010
IreneB aparece en cuatro temas:
Rain Dance/Wanna Fly, Sugar Free, Curtains/Before We Go y Water Sign
 Patrick Bradley - Under The Sun - Patrick Bradley, 2011
IreneB aparece en:
Just Let Go (feat. Dave Koz & IreneB)
 Silvia Zaragoza - Hypnotic EP - Rama Music, 2011
IreneB interpreta el tema original y los 4 remixes

Enlaces externos 
 Web oficial de IreneB
 Rama Music
 IreneB.es
 MySpace Oficial de Frankie Biggz (Productor musical)
 Myspace Oficial de Soulfeenix (Productor musical)
 Myspace Oficial de Trey Mills (Productor musical)

Cantantes femeninas de España
Cantantes de Cataluña